Яраяха — название рек:

Яраяха (приток Вэнгаяхи) — в Пуровском районе ЯНАО
Яраяха (приток Енисея) — в Красноярском крае
Яраяха (приток Енъяхи) — в Надымском районе ЯНАО
Яраяха (приток Гольчихи) — в Красноярском крае
Яраяха (приток Сэртосё) — в Ямальском районе ЯНАО
Яраяха (приток Табъяхи) — в Пуровском районе ЯНАО
Яраяха (река, впадает в Байдарацкую губу) — в Приуральском районе ЯНАО
Яраяха (река, впадает в Обскую губу)

См. также Яръяха